Mosè salvato dalle acque – dipinto di Giambattista Tiepolo
 Mosè salvato dalle acque – dipinto di Giambattista Pittoni
 Mosè salvato dalle acque – dipinto di Orazio Gentileschi di cui esistono due versioni, una a Madrid e una a Londra
 Mosè salvato dalle acque – dipinto di Nicolò dell'Abate
 Mosè salvato dalle acque – dipinto di Paolo Veronese